Четверни́й сою́з (Четвірний союз, Почвірний союз) — військово-політичний блок Німецької імперії, Австро-Угорської імперії, Болгарського царства і Османської імперії, що протистояв країнам Антанти в Першій світовій війні 1914—1918.

Після розпаду в травні 1915 Троїстого Союзу внаслідок укладення договорів урядами Німецької імперії і Австро-Угорської імперії з Османською імперією та Болгарським царством до осені 1915 було створене нове військово-політичне об'єднання — Четверний союз.

Османська імперія, підписавши 2 серпня 1914 договір про військовий союз з Німецькою імперією, через два місяці оголосила війну Великій Британії, Французькій республіці, Російській імперії.

Болгарське царство 6 вересня 1915 підписало договір про союз з Німецькою імперією та військову конвенцію з Австро-Угорською імперією про спільні дії проти Королівства Сербія.

Аналогічний договір підписано між Болгарським царством та Османською імперією. У жовтні 1915 Болгарське царство оголосила війну Королівству Сербія та Російській імперії.

Найбільших успіхів у наступальних операціях країни Четверного союзу досягли в 1915, коли австро-угорські й болгарські війська окупували Королівство Сербія, а російська армія залишила територію Царства Польського, Королівства Галичини та Володимирії, частину Балтії.

Країни Четверного союзу в лютому 1918 підписали договори у Бересті з Українською Народною Республікою (див. Берестейський мир 1918), а 3.3.1918 — з Російською РФСР.

У травні 1918 країни Четверного союзу в Бухаресті підписали договір з Королівством Румунія. Після виходу з війни Болгарського царства (30.9.1918) і Османської імперії (30.10.1918) Четверний союз припинив своє існування.

Див. також 
 Троїстий союз
 Центральні держави

Джерела 
 Лупандін О. І. Брестський мирний договір УНР з державами Четверного союзу 9 лютого 1918 р.  // 
 Лупандін О. І. Брестський мирний договір РСФРР з державами Четверного союзу 3 березня 1918 р.  // 

Військові союзи
Перша світова війна
1910-ті